Жирнов — русская фамилия и топоним; женская форма — .

Фамилия 
 Жирнов, Александр Дмитриевич (1941—2010) — специалист в области физико-химических исследований процессов коррозии и защиты металлов.
 Жирнов, Дмитрий Александрович (род. 1977) — посол Российской Федерации в Афганистане (с апреля 2020).  
 Жирнов, Евгений Петрович (?—?) — российский журналист, руководитель историко-архивной службы «КоммерсантЪ», обозреватель.
 Жирнов, Игорь Михайлович (род. 1964) — российский музыкант, гитарист группы «Рондо», студийный музыкант группы «Сектор Газа».
 Жирнов, Олег Петрович (род. 1951) — российский вирусолог, член-корреспондент РАН.
 Жирнов, Павел Степанович (1854—после 1917) — пермский купец.

Населённые пункты 
 Жирнов — посёлок в Ташлинском районе Оренбургской области России.
 Жирнов — посёлок городского типа в Тацинском районе Ростовской области России.

См. также 

  (значения)
  (значения)
 Жирновск